М&М је скраћеница која може да се односи на:
 М&М, произвођач аутомобила
 М&М, норвешки поп двојац
 М&М, марка бомбона